Zabezpieczenie morskich działań bojowych - stworzenie związkom operacyjnym, związkom taktycznym i oddziałom marynarki wojennej jak najbardziej sprzyjających warunków do wykonania postawionego zadania bojowego (rozpoznanie, wszystkie rodzaje obrony, maskowanie, walka radioelektroniczna), specjalne (hydrograficzno-nawigacyjne, hydrometeorologiczne) i tyłowe (materiałowe, techniczne, medyczne, inżynieryjne, ratownicze, chemiczne i lotniczo-techniczne).

Taktyka marynarki wojennej